Мик (Mick, Meek, Mique) — многозначный термин.

Фамилия 
 Мик, Алберт Стьюарт 1871—1943) — английский натуралист.
 Мик, Александр Бофорт (1814—1865) — американский, политик, адвокат и шахматист.
 Мик, Артур — новозеландский комик и драматург, лауреат Драматургической премии Брюса Мейсона (2011).
  (род. 1953) — американский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (1992, 1996).
 Мик, Брайан (род. ок. 1959) — австралийский фигурист, чемпион Австралии (1977).
  (1893—1969) — американский педагог, основатель и первый декан Школы гостиничного администрирования Корнеллского университета (1922—1961).
  (род. 1961) — американский джазовый саксофонист.
  — американская оперная певица.
  (1937—2007) — американский поэт.
  (1742—1810) — британский пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1795), член Эдинбургского королевского общества (с 1805).
  (1790—1862) — британский политик, шериф (1827) и лорд-мэр Йорка (1836—1837, 1850—1851), дед Джеймса Мика-младшего.
 Мик, Джеймс (младший) (1815—1891) — британский политик, лорд-мэр Йорка (1855—1856, 1865—1867).
  (род. 1962) — британский писатель и журналист, лауреат Книжной премии Шотландского художественного совета и Премии Ондачи Королевского литературного общества (2005).
  (1929—1967) — американский музыкант, композитор и музыкальный продюсер, лауреат Премии Айвора Новелло за композицию «Telstar» (1963).
 Мик, Джозеф (1810—1875) — американский первопроходец, маунтинмен, проводник и политик.
 Мик, Джон Миллар (1912—2005) — британский инженер, президент Института электротехников (1968—1969), обладатель Медали Фарадея (1975).
  (1934—2018) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клубов «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити».
 Мик, Йозеф (1839—1900) — австрийский ботаник и энтомолог.
  (род. 1966) — американский политик, член Палаты представителей (2003—2011), сын Кэрри Мик.
 Мик, Колетт (род. 1986) — канадская волейболистка, участница Панамериканского кубка (2009).
 Мик, Крис (род. 1979) — британский раллийный гонщик, победить пяти этапов в чемпионате мира по ралли, чемпион IRC.
  (род. 1988) — итальянский сноубордист, обладатель 3-го места Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе (2017).
  (род. 1926) — американский политик, член Палаты представителей (1993—2003), мать Кендрика Мика.
  (1918—1971) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент Килда».
 Мик, Маргарет — британский педагог, лауреат Премии Элинор Фарджон Общества детской литературы (1971).
  — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Галифакс» (1941, 1942).
  — американский журналист и медиапродюсер, лауреат премии «Эмми» в области новостей и документалистики в качестве продюсера проектов газеты The New York Times (2010, 2011).
 Мик, Патрик (род. 1985) — американский конькобежец.
 Мик, Перри — американский гребец, чемпион Панамериканских игр в двойках с рулевым (1967).
 Мик, Перри (род. ок. 1964) — австралийский фигурист, чемпион Австралии (1983).
 Мик, Ришар (1728—1794) — французский архитектор.
  (1894—1972) — американский военный химик и писатель-фантаст.
 Мик, Терри (род. 1962) — канадский кёрлингист, серебряный медалист Чемпионата мира (2009), супруг Шерил Мик.
  (род. 1961) — британский тренер собак, тренер победителей Английского дерби грейхаундов (1993, 1994).
  (1817—1876) — американский геолог и палеонтолог.
 Мик, Фрэнсис (после 1600 — ок. 1664) — ирландский чиновник, суверен Белфаста (1660)
 Мик, Чедли — австралийский гребец, чемпион мира в марафоне на байдарке (1996).
 Мик, Шанталь (род. 1978) — австралийская гребчиха-байдарочница.
 Мик, Шерил (ур. Бернард; род. 1966) — канадская кёрлингистка, супруга Терри Мика.
  (род. 1983) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Питтсбург Пайрэтс» и «Балтимор Ориолс».
  — британская учительница, переводчица и детская писательница, лауреат премии «Тир на Ног» Книжного совета Уэльса за книгу на валлийском языке для младшего школьного возраста (2019).
  (1834—1888) — американский юрист, генеральный прокурор штата Флорида (1868—1870).
  (род. 1973) — американский баскетболист, игрок Чемпионата Испании в составе клуба «Реал Мадрид».

Топоним 
 Мик (ro) — остров.
 Гыртопул-Мик

Другое 
 «Калуга» (до 2009 — МиК) — футбольный клуб.
 «Мик» — телесериал.
 МИК (монтажно-испытательный корпус), см. Стартовый комплекс

См. также 
  (род. 1978) — словацкий саночник, участник зимних Олимпийских игр (2002, 2006).
 Мико
 Мика (значения)
 Мики
 Мике
 Мику
 Майк